Ви́ктор Зо́рькин: Зорькин, Виктор (род. 1948) — советский легкоатлет-спринтер.
 Зорькин, Виктор Николаевич (род. 1951) — полковник КГБ СССР, предприниматель.